Brigadoon est un faubourg de Perth en Australie
 Brigadoon (id.) est une comédie musicale américaine de Alan Jay Lerner et Frederick Loewe, créée au Ziegfeld Theatre de Broadway en 1947 ;
 Brigadoon (id.) est un film musical américain réalisé par Vincente Minnelli d'après la comédie musicale précédente et sorti en 1954.
 Le Festival de Brigadoon, célébrant la culture celtique et écossaise, se tient chaque année à Bundanoon en Australie.